Padbury kan syfta på följande platser:

Australien 

 Padbury, Western Australia, ort,

Storbritannien 

 Padbury, Buckinghamshire, ort i England, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar